

Михайлівська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Михайлівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район

Див. також 
Михайлівська сільська рада